Нафтохінон (C10H6O2) має декілька ізомерів:
 1,4-Нафтохінон
 1,2-Нафтохінон
 2,6-Нафтохінон
 2,3-Нафтохінон (нестабільний)
 1,7-нафтохінон (нестабільний)
 1,5-Нафтохінон (нестабільний)